Albert Ildarovitch Iaroulline - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Kazan en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé aux Ak Bars Kazan, il débute avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau national en 2009. Il est sélectionné en cent-vingt-huitième position lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 par les Ak Bars qui conservent ainsi ses droits sur le joueur. Le , il joue son premier match dans la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga face au Dinamo Riga.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Championnat du monde moins de 18 ans 
 2011 : termine avec le meilleur différentiel +/-.
 2011 : termine meilleur passeur chez les défenseurs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| Ak Bars Kazan 2|| Pervaïa Liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Bars || MHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| Bars || MHL || 44|| 3|| 5|| 8|| 73|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 17|| 0|| 0|| 0|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2011-2012|| Bars || MHL|| 18|| 1|| 6|| 7|| 14|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Neftianik Almetievsk || VHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2013-2014|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 26|| 0|| 1|| 1|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 15|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Bars || MHL|| 10|| 6|| 4|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015|| Bars Kazan|| VHL|| 13|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Atlant Mytichtchi || KHL|| 29|| 5|| 10||15 ||22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Ak Bars Kazan || KHL || 46 || 6 || 9 || 15 || 40 || 5 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 27|| 2|| 4|| 6|| 28|| 15|| 1|| 3|| 4|| 14
|-
| 2016-2017 || Bars Kazan || VHL || 9|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 49|| 4|| 14|| 18|| 32|| 12|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 62|| 5|| 7|| 12|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Ak Bars Kazan || KHL ||52 || 4 || 27 || 31 || 39 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2020-2021 || Ak Bars Kazan || KHL || 42|| 2|| 14|| 16|| 24|| 13|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2021-2022 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 48|| 6|| 13|| 19|| 26|| 15|| 2|| 4|| 6|| 16
|-
| 2022-2023 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 67|| 4|| 13|| 17|| 44|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2010 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| Quatrième place
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 11|| 11|| 4|| +12|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 3|| 2|| 5|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en mai 1993
Naissance à Kazan
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ak Bars Kazan
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Neftianik Almetievsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Champion de la Coupe Gagarine